Liv Racing TeqFind (UCI kode: LIV) er et professionelt cykelhold for kvinder, baseret i Holland. 

Ryttere der kører for holdet konkurrerer i UCI Women's WorldTour og andre eliteløb for kvinder rundt om i verden.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Hold-ranking

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra Nederlandene